Alma-grupo é um conceito espíritualista que designa almas coletivas de outras espécies de seres vivos, que não humanos. A alma-grupo é, segundo o Espiritismo, uma consciência relativa a cada espécie que atua como um núcleo de espíritos de todos os espécimes. Além da alma-grupo, os animais teriam também almas individualizadas que retornariam à alma-grupo após desencarnarem.

De acordo com seus defensores, a alma-grupo serve de base para a evolução espiritual desses seres, até que se comecem a desenvolver sua individualidade e passem a reencarnar como seres humanos.

O conceito é bastante utilizado na Teosofia e por Rosacruzes.

Espiritismo